Сампсониевский проспект — названия улиц Санкт-Петербурга:

 Большой Сампсониевский проспект
 Малый Сампсониевский проспект